Проспер:

Святой Проспер — имя нескольких христианских святых:
 Проспер Аквитанский (ок. 390—463) — христианский святой, богослов и историк.
 Проспер Реджийский (? — 466) — христианский святой родом из Реджо-нель-Эмилия.
 Проспер Таррагонский (? — первая половина VIII века) — христианский святой, архиепископ Таррагоны.

Персоналии 
 Проспер, Питер (род. 1969) — бывший тринидадский футболист, нападающий.

Топонимы 
 Проспер — тауншип в округе Лейк-оф-Вудс, Миннесота, США.